Бъндерица може да се отнася за:
 река Бъндерица;
 хижа „Бъндерица“.